Иван Рерберг:
 Рерберг, Иван Иванович (1869—1932) — русский архитектор, гражданский инженер, отец художника И. И. Рерберга.